A1 (Francuska), autoput
 Autoput A1, Srbija
 A1 (Italija), autoput
 A1 (Švajcarska), autoput
 Auto-put A1 (Hrvatska)
 A1 televizija
 Adenozinski A1 receptor
 -{ISO 216}-, A1 veličina papira
 -{RFC1}-, enzim

